Simpang Pesak (plaats), een plaats in Indonesië
Simpang Pesak (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing